Junior TV – syndication televisiva italiana terrestre attiva dal 1985 al 2003
Junior TV – emittente televisiva albanese via cavo